El término Tharsis puede referirse a:

 Tharsis, una región del planeta Marte; o
 Tharsis, una localidad española de la provincia de Huelva.